Michał Krawczyk (ur. 1889) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, oficer 35 pp, kawaler Virtuti Militari
 Michał Krawczyk (1896–1915) – żołnierz 2 pp Legionów Polskich, kawaler Krzyża Niepodległości
 Michał Krawczyk (ur. 1978) – polski polityk i samorządowiec
 Michał Krawczyk (ur. 1987) – polski piłkarz ręczny
 Michał Krawczyk (ur. 1990) – polski poeta i eseista
 Michał Krawczyk (ur. 1992) – polski lekkoatleta
 Michał Krawczyk – polski pilot rajdowy

Przypisy